La Maison du peuple ou Maison des travailleurs est le nom souvent donné à des bâtiments destinés à servir de lieux de rencontre de la classe ouvrière. . Ils offraient également un cadre idéal pour l’organisation d’assemblées générales, de débats, de conférences ou de concerts et d'expositions.

Liste des Maisons du peuple

Allemagne 
 Maison du peuple (Volkshaus) de Iéna, fondée entre 1898 et 1903
 Maison du peuple (Volkshaus) de Leipzig, fondée entre 1905 et 1906
 Maison du peuple (Volkshaus) de Halle-sur-Saale, fondée en 1906
 Maison du peuple (Volkshaus) de Weimar, fondée entre 1906 et 1908
 Maison du peuple (Volkshaus) de Düsseldorf, fondée entre 1907 et 1909
 Tiedthof de Hanovre, fondée en 1910
 Haus zum Regenbogen d'Erfurt, fondée en 1925
 Maison du peuple (Haus des Volkes) de Probstzella, fondée entre 1925 et 1927
 Maison du peuple (Volkshaus) de Brême, fondée entre 1926 et 1928
 Maison du peuple (Volkshaus) de Leverkusen, fondée en 1930
 Maison du peuple (Volkshaus) de Riesa, fondée en 1930

Autriche 
 Maison des travailleurs (Arbeiterheim) d'Ottakring à Vienne, fondée en 1907 et détruite pendant la guerre civile
 Maison des travailleurs (Arbeiterheim) de Favoriten à Vienne, fondée en 1902

Belgique 

 Maison du peuple d'Anvers
 Maison du peuple de Bruxelles
 Maison du peuple de Poulseur
 Maison du peuple de Charleroi
 Vooruit de Gand

Danemark 
 Maison du peuple (Folkets Hus) de Copenhague, fondée en 1879, reconvertie en musée des travailleurs (Arbejdermuseet) depuis 1982.
 Maison du peuple (Folkets Hus) de Helsingør, fondée en 1889
 Maison du peuple (Folkets Hus) d'Aarhus, fondée en 1893
 Maison du peuple (Folkets Hus) d'Odense, fondée en 1896
 Maison du peuple (Folkets Hus) de Nykøbing Falster, fondée en 1898
 Maison du peuple (Folkets Hus) de Roskilde, fondée en 1899
 Maison du peuple (Folkets Hus) de Randers, fondée en 1899
 Maison du peuple (Folkets Hus) de Horsens, fondée en 1890

Finlande 
 Maison des travailleurs (Työväentalo) de Tampere, fondée en 1900
 Maison des travailleurs d'Helsinki (Paasitorni) , fondée en 1908
 Maison des travailleurs (Työväentalo) de Jyväskylä, fondée en 1925
 Maison des travailleurs de Kotka fondée en 1907

France 

 Maison du peuple de Châteauroux

 Maison du peuple de Clichy
 Maison du peuple de Laval
Maison du peuple de Millau
 Maison du peuple de Nancy
 Maison du peuple et Marché couvert de Rambervillers
 Maison du peuple de Rennes
 Maison du peuple de Saint-Malo
 Maison du peuple de Limoges
Maison du Peuple de Saint-Claude
Maison du peuple de Belfort

Suisse 

 Maison du peuple de Lausanne, fondée en 1899 (située d'abord à la Place Saint-François en 1899-1901, ensuite à la rue de la Caroline en 1901-1954 et finalement à la Place Chauderon en 1934, reconstruit en 1961)
 Maison du peuple de Renens, fondée en 1922
 Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds, fondée vers 1900
 Maison du peuple de Zurich
 Maison du peuple de Bienne
 Maison du peuple de Lugano

 Maison du peuple de Lviv.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 
 Peuple
 

Mouvement ouvrier